Перла дел Грихалва има више значења:

 Перла дел Грихалва (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Перла дел Грихалва (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику